Velika nagrada Rempartsa 1939 je bila osma neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 30. julija 1939 na ulični stezi v francoskem mestu Angoulême.

Poročilo
Iz dveh voženj po štirideset krogov se je najboljših deset dirkačev uvrstilo v finale, kjer so dirkači vozili sedemdeset krogov. Ker je bilo v prvi preddirki toliko odstopov, da sta bila uvrščena le dva dirkača, se je iz druge preddirke v finale uvrstilo najboljših osem dirkačev. Na finalni dirki je na zaviti ulični stezi dominiral Raymond Sommer z edinim modernim dirkalnikom Alfa Romeo Tipo 308, ki je zmagal s prednostjo treh krogov pred Marcom Horvilleurom in Henrijem Durandom.

Rezultati

Finale

|-
! 1
| 2
|  Raymond Sommer
| Privatnik
| Alfa Romeo Tipo 308
| 70
| 1:25:10
| 1
|-
! 2
| 30
|  Marcel Horvilleur
| Privatnik
| Maserati 4CM
| 67
| +3 krogi
| 6
|-
! 3
| 20
|  Henri Durand
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 67
| +3 krogi
| 5
|-
! 4
| 38
|  Marcel Contet
| Privatnik
| Delahaye 135
| 66
| +4 krogi
| 8
|-
! 5
| 10
|  Maurice Trintignant
| Privatnik
| Bugatti T51
| 63
| +7 krogov
| 3
|-
! 6
| 24
|  Harry Herkuleyns
| Privatnik
| MG Q
| 60
| +10 krogov
| 10
|-
! 7
| 16
|  Toto Guyard
| Privatnik
| Amilcar
| 59
| +11 krogov
| 9
|-
! Ods
| 8
|  Roger Loyer
| Privatnik
| Maserati
| 
| Ogenj
| 2
|-
! Ods
| 36
|  Joseph Paul
| Privatnik
| Delahaye 135S
| 
| Trčenje
| 4
|-
! Ods
| 14
|  Pierre Larrue
| Privatnik
| Delahaye 135MS
| 
| 
| 7
|}

Pred-dirkiOdebeljeni dirkači so se uvrstili v finale.''
Prva pred-dirka

|-
! 1
| 36
|  Joseph Paul
| Privatnik
| Delahaye 135S
| 40
| 51:11
| 1
|-
! 2
| 30
|  Marcel Horvilleur
| Privatnik
| Maserati 4CM
| 39
| +1 krog
| 6
|-
! 3
| 22
|  René Bonnet
| Privatnik
| DB-Citroën
| 32
| +8 krogov
| 8
|-
! Ods
| 18
|  Jacques Du Brusles
| Privatnik
| Bugatti
| 
| Hladilnik
| 2
|-
! Ods
| 28
|  Jean-Pierre Wimille
| Privatnik
| Bugatti
| 
| Prenos
| 2
|-
! Ods
| 12
|  Michel Roumani
| Privatnik
| Bugatti
| 
| 
| 9
|-
! Ods
| 14
|  Jean Trémoulet
| Privatnik
| Salmson
| 
| Motor
| 7
|-
! Ods
| 34
|  Cathary
| Privatnik
| Bugatti
| 
| 
| 5
|-
! Ods
| 4
|  Maurice Mestivier
| Privatnik
| Amilcar
| 
| Ventil
| 4
|}

Druga pred-dirka

|-
! 1
| 8
| Roger Loyer
| Privatnik
| Maserati
| 40
| 48:43
| 2
|-
! 2
| 2
|  Raymond Sommer
| Privatnik
| Alfa Romeo Tipo 308
| 40
| + 19 s
| 10
|-
! 3
| 10
|  Maurice Trintignant
| Privatnik
| Bugatti T51
| 39
| +1 krog
| 1
|-
! 4
| 20
|  Henri Durand
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 38
| +2 kroga
| 4
|-
! 5
| 38
|  Marcel Contet
| Privatnik
| Delahaye 135
| 38
| +2 kroga
| 6
|-
! 6
| 14
|  Pierre Larrue
| Privatnik
| Delahaye 135MS
| 35
| +5 krogov
| 8
|-
! 7
| 24
|  Harry Herkuleyns
| Privatnik
| MG Q
| 34
| +6 krogov
| 5
|-
! 8
| 26
|  Toto Guyard
| Privatnik
| 'Amilcar
| 34
| +6 krogov
| 3
|-
! Ods
| 32
|  Francis Guerin
| Privatnik
| Bugatti
| 17
| 
| 7
|-
! Ods
| 36
|  Malivour
| Privatnik
| Bugatti
| 21
| 
| 9
|}

Viri
 

1939
Sezona Velikih nagrad 1939